Municipio de Big Creek puede referirse a alguno de los siguientes lugares en Estados Unidos:

 Municipio de Big Creek (condado de Craighead, Arkansas), un municipio ubicado en el condado de Craighead.
 Municipio de Big Creek (condado de Fulton, Arkansas), un municipio ubicado en el condado de Fulton.
 Municipio de Big Creek (condado de Hot Spring, Arkansas), un municipio ubicado en el condado de Hot Spring.
 Municipio de Big Creek (condado de Lee, Arkansas), un municipio ubicado en el condado de Lee.
 Municipio de Big Creek (condado de Newton, Arkansas), un municipio ubicado en el condado de Newton.
 Municipio de Big Creek (condado de Phillips, Arkansas), un municipio ubicado en el condado de Phillips.
 Municipio de Big Creek (condado de Sebastian, Arkansas), un municipio ubicado en el condado de Sebastian.
 Municipio de Big Creek (condado de Sharp, Arkansas), un municipio ubicado en el condado de Sharp.
 Municipio de Big Creek (condado de White, Arkansas), un municipio ubicado en el condado de White.
 Municipio de Big Creek (Carolina del Norte), un municipio ubicado en el condado de Stokes.
 Municipio de Big Creek (Indiana), un municipio ubicado en el condado de White.
 Municipio de Big Creek (Iowa), un municipio ubicado en el condado de Black Hawk.
 Municipio de Big Creek (condado de Ellis, Kansas), un municipio ubicado en el condado de Ellis.
 Municipio de Big Creek (condado de Neosho, Kansas), un municipio ubicado en el condado de Neosho.
 Municipio de Big Creek (condado de Russell, Kansas), un municipio ubicado en el condado de Russell.
 Municipio de Big Creek (Míchigan), un municipio ubicado en el condado de Oscoda.
 Municipio de Big Creek (condado de Cass, Misuri), un municipio ubicado en el condado de Cass.
 Municipio de Big Creek (condado de Henry, Misuri), un municipio ubicado en el condado de Henry.
 Municipio de Big Creek (condado de Madison, Misuri), un municipio ubicado en el condado de Madison.
 Municipio de Big Creek (condado de Ozark, Misuri), un municipio ubicado en el condado de Ozark.
 Municipio de Big Creek (condado de Taney, Misuri), un municipio ubicado en el condado de Taney.